Halvor Egner Granerud, norveški smučarski skakalec, * 29. maj 1996, Oslo, Norveška. 

V sezoni 2019/20 je osvojil le 8 točk in skoraj zaključil kariero. Naslednjo sezono je osvojil svetovni pokal.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Sklici

Zunanje povezave 
 

Norveški smučarski skakalci
Olimpijski tekmovalci za Norveško
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2022